Zeslandentoernooi 2002 (mannen), een Rugby union toernooi in 2002 voor herenteams.
Zeslandentoernooi 2002 (vrouwen), een Rugby union toernooi in 2002 voor damesteams.